En Pologne, Giełzów peut faire référence à :

 Giełzów, un village de la voïvodie de Łódź,
 Giełzów, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.